O Porto Internacional de Porto Xavier é um porto fluvial localizado no rio Uruguai, em Porto Xavier, no estado do Rio Grande do Sul.

No lado argentino, está San Javier. Balsas fazem a travessia de cargas entre as duas cidades.

Porto Xavier
Porto Xavier
Fronteira Argentina–Brasil
Rio Uruguai
Porto Xavier